Квинт Лутаций Катул ():

 Квинт Лутаций Катул — древнеримский политик и полководец, консул 102 до н. э.
 Квинт Лутаций Катул Капитолин — консул Древнего Рима 78 до н. э.